Squatinella är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bory de St. Vincent 1826. Squatinella ingår i familjen Lepadellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Squatinella